Iványi János (1884–1954) teológus, a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Kar dékánja
 Iványi János (1908–1972) Kossuth-díjas traktoros
 Iványi János (1924–2014) Markusovszky-díjas belgyógyász, diabetológus, Gyula díszpolgára
 Iványi János (1951 ?) Újpestért-díjas és Csonka Pál emlékérmes építőmérnök

Jegyzetek